Бардабашка:

 Бардабашка — река в России, протекает в Пермском крае.
 Бардабашка 1 — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Бардабашка 2 — деревня в Бардымском районе Пермского края.